Gminy w USA:
 Hesper (ang. Hesper Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Hesper (ang. Hesper Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson